Le sigle AJT peut signifier :
 Agent judiciaire du trésor ;
 Aide juridictionnelle totale ;
 Association des journalistes de tourisme.